Премия «Юсси» за лучший фильм — главная номинация национальной премии Финляндии «Юсси».

Победители и номинанты

Примечания

Ссылки 
 

Кинопремии Финляндии